Улица Дзи́рнаву — название ряда улиц в городах Латвии:

 Улица Дзирнаву (Даугавпилс) — улица в Даугавпилсе.
 Улица Дзирнаву (Екабпилс) — улица в Екабпилсе.
 Улица Дзирнаву (Елгава) — улица в Елгаве.
 Улица Дзирнаву (Лиепая) — улица в Лиепае.
 Улица Дзирнаву (Рига) — улица в Риге.
 Улица Дзирнаву (Юрмала) — улица в Юрмале.